McDonnell Douglas – amerykańska wytwórnia lotnicza, zajmująca się produkcją samolotów zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Siedziba mieści się w St. Louis w stanie Missouri. 1 sierpnia 1997 stała się częścią przedsiębiorstwa Boeing.

Historia 
Przedsiębiorstwo powstało 28 kwietnia 1967 przez połączenie dwóch przedsiębiorstw, których właścicielami byli James Smith McDonnell (McDonnell Aircraft Corporation) i Donald Wills Douglas (Douglas Aircraft Company). Oba przedsiębiorstwa przed połączeniem dostarczały samoloty lotnictwu armii amerykańskiej, a następnie Amerykańskim Siłom Powietrznym. McDonnell Aircraft Corporation uczestniczył też w projektach NASA takich jak: Mercury, Gemini i Saturn V. W 1984 McDonnell Douglas zakupiła przedsiębiorstwo Hughes Helicopters, która stała się jej oddziałem McDonnell Douglas Helicopters.

W 2006 roku zakończono produkcję modelu Boeing 717 w Long Beach, 41 lat po oblocie DC-9, kończąc historię pasażerskich samolotów projektu Douglasa, a następnie McDonnell Douglas. DC-9/MD-80/MD-90 i 717 wyprodukowano łącznie ponad 2400 sztuk, czyniąc je trzecią najpopularniejszą rodziną wśród współczesnych samolotów komunikacyjnych za Boeingiem 737 i Airbus A320. 29 listopada 2015 zakłady Long Beach, Kalifornia opuścił ostatni 279. C-17 Globemaster III, sama linia została zamknięta w 2014 roku.

25 października 1979 roku zakłady w St. Louis dostarczyły ostatniego 5057. F-4 Phantom II wyprodukowanego w USA, najważniejszy samolot w swojej historii Po wyborze w 2001 roku wspólnej platformy bojowej JSF dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych USA oraz wielu sojuszników, Boeing stracił szanse na rozwój nowego samolotu bojowego lub uzyskanie dalszych zamówień od Pentagonu. Produkcja wojskowa z Saint Louis, Missouri rozpoczęta przez McDonnell Douglas jest kontynuowana do czasu wyczerpania zamówień eksportowych na F/A-18 i F-15.

Produkty

Cywilne 
 DC-8 (Douglas)
 DC-9 (Douglas)
 DC-10 (Douglas)
 MD-11
 MD-80
 MD-81
 MD-82
 MD-83
 MD-87
 MD-88
 MD-90
 MD-95 (pod nazwą Boeing 717)

Militarne 
 A-4 Skyhawk (Douglas)
 AV-8B Harrier II (wspólnie z British Aerospace)
 C-17 Globemaster III
 F-4 Phantom II (McDonnell)
 F-15 Eagle
 F-15E Strike Eagle
 F/A-18 Hornet (wspólnie z Northrop)
 F/A-18E/F Super Hornet
 KC-10 Extender
 AH-64 Apache (Hughes)
 MD-500 (Hughes)
 AGM-84/RGM-84/UGM-84 Harpoon
 BGM-109 Tomahawk (wspólnie z General Dynamics i Raytheon)

Inne 
 Skylab
 Delta II

Dostawy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia McDonnell Douglas Company na stronie Boeinga

 
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Missouri
Saint Louis
Amerykańskie wytwórnie lotnicze